Grabovac je lahko:
 Grabovac Banski (Hrvaška)
 Grabovac Krnjački (Hrvaška)
 Grabovac Vojnićki (Hrvaška)
 Grabovac, Knić (Srbija)
 Grabovac, Obrenovac (Srbija)
 Grabovac, Prokuplje (Srbija)
 Grabovac, Svilajnac (Srbija)
 Grabovac, Trstenik (Srbija)
 Grabovac, Rakovica (Hrvaška)
 Grabovac, Čeminac (Hrvaška)
 Grabovac, Šestanovac (Hrvaška)